D'une manière générale, une réserve désigne un ensemble (le contenu ou par extension le contenant) mis de côté à titre de sécurité, de provision ou de conservation.

Gestion des ressources 
 Les réserves désignent l'ensemble des ressources connues. Le terme peut s'employer pour toute matière première.
 Par métonymie, la réserve est l'endroit où l'on entrepose des marchandises ou des provisions de bouche. Une réserve (ou garde-manger) est, dans une habitation, une pièce aérée et fraîche destinée à la conservation des aliments.
 Dans le domaine des bibliothèques, la réserve est le lieu où l'on stocke un ensemble de documents rares et précieux demandant une protection et des précautions particulières, dont la communication est soumise à certaines conditions.
 Dans le domaine des musées, les réserves sont le lieu où sont conservés les objets des collections qui ne sont pas exposés au public.
 Dans l'industrie pétrolière (en France), les réserves sont une obligation légale imposée aux sociétés pétrolières, d'avoir un stock de pétrole brut ou de son équivalent en produits finis représentant trois mois de consommation, pour des raisons de sécurité nationale.

Droit 
 Une réserve est une condition de précaution mise à une approbation, une décision ou à un contrat (une clause de réserve).
 En droit, la réserve est la partie de la succession que la loi réserve à certains héritiers.

Économie et finances 
 En finance et en comptabilité, une réserve comptable est une marge de sécurité financière.
 Les réserves obligatoires sont un instrument de politique monétaire utilisé par les banques centrales ;
 Les réserves de change sont des devises étrangères détenues par une banque centrale (Le nom de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale des États-Unis, a été créé à partir de ces sens.).
 La réserve d'or est un stock de métal précieux détenu par certaines banques centrales comme garantie de valeur des échanges.
 En politique, la réserve parlementaire est une dotation financière utilisable par les sénateurs et députés français, issue du budget de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sert à financer des associations et des collectivités de leur circonscription.
 En immobilier, la réserve est une avance de trésorerie (ou fonds de roulement) fixée au règlement de copropriété dont le montant ne peut dépasser 1/6e du montant du budget prévisionnel, soit 2 mois de budget.
 Sur le marché de l'emploi, le salaire de réserve est un minimum en dessous duquel un demandeur d'emploi a plus d'avantage à rester inactif.
 Dans une vente aux enchères, le prix de réserve est un prix minimal en dessous duquel le proposant s'abstient de vendre.

Militaire 
 En langage militaire, la réserve tactique, opérationnelle ou stratégique est la partie de l'armée laissée à l'écart de la première phase d'affrontement pour faire face aux développements ultérieurs.
 Depuis le , on appelle réserve militaire les anciens soldats ou les civils ayant reçu une formation militaire et pouvant être rappelés en cas de besoin dans l'armée d'active. Ce système existe aussi dans certaines forces de gendarmerie.

Territoires 
 Réserve seigneuriale : en régime féodal, désignait la partie de la seigneurie dont le seigneur se réservait l'exploitation directe.
 Réserve de chasse (game reserve ou hunting reservation en anglais) : périmètre territorial réservé à la chasse. Jadis privilège aristocratique, c'est aujourd'hui un loisir pratiqué par des sociétés mutualistes ou commerciales.
 Réserve naturelle (wild reserve ou natural reservation en anglais, parfois dite parc naturel) : périmètre territorial voué à la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, préservé de l'exploitation agricole ou industrielle intensive, de la chasse et de l'urbanisation, où les activités humaines sont réglementées et réduites.
 Réserve continentale (land/sea reserve ou continental/insular/maritime reservation) : continent, île ou territoire maritime considéré comme une réserve de ressources pour les générations futures, intégralement protégé par divers accords internationaux sur la protection de la biodiversité ou du patrimoine naturel et sur la restriction du tourisme et des autres activités humaines. Par le traité sur l'Antarctique signé en 1959 par douze États et suivi en 1991 par le protocole de Madrid, les activités militaires et l'exploitation des ressources minérales sauf celles qui sont menées à des fins scientifiques sont interdites en Antarctique où la priorité va aux activités de recherche scientifique. Ce continent est protégé par la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR). Dans une moindre mesure, de vastes parties du Groenland bénéficient de semblables dispositions. C'est aussi le cas de la Grande barrière de corail australienne, des îles Galápagos et de certains sites patrimoniaux majeurs (île de Pâques, mausolée de l'empereur Qin à Xi'an en Chine).
 Réserve ethnique (aboriginal…, indian…, maori land ou native reservation) : territoire à statut spécial dépendant d'un pays souverain mais réservé à une seule catégorie de citoyens, qualifiés d'autochtones, d'aborigènes ou de natifs parce que leurs ancêtres y vivaient avant l'arrivée des majorités actuelles, et devenus minoritaires au milieu de celles-ci ; les réserves ethniques ont souvent une certaine autonomie, sont financées par l'état dont elles dépendent, bénéficient parfois d'exemptions fiscales et leurs habitants ont la liberté d'en sortir pour devenir des citoyens comme les autres, mais elles ne représentent, pour ceux-ci, qu'une infime compensation territoriale face à la perte de tout un continent ou de terres et de ressources beaucoup plus vastes.

Œuvres  
 Réserve, œuvre visuelle de Christian Boltanski créée en 1990.
 La Grande Réserve, tableau peint par Caspar David Friedrich vers 1832.

Autres 
 La réserve est la conduite d'une personne ou d'une institution qui s'abstient de donner son avis : ce peut être un trait de psychologie (« un caractère réservé ») ou une obligation légale. On parle du devoir de réserve des fonctionnaires.
 Par extension,  est appliquer le principe de précaution : .  
 En beaux-arts, les réserves sont les parties qu’on laisse en blanc dans certains procédés comme l’aquarelle et le lavis.
 En liturgie catholique, la réserve est l'hostie consacrée, conservée pour être présentée à l’adoration des fidèles ou employée à la communion en dehors de la messe.
 En termes sportifs, une équipe réserve est la  d'un club de football, de basket ou de volley La réserve évolue donc dans une division inférieure à celle de l'équipe professionnelle.
 Dans le domaine du vin, le terme « réserve » désigne en général une cuvée particulière ayant été élevée avec plus de soin et/ou plus longuement qu'une cuvée standard.
 En botanique, un organe de réserve est une partie de plante dont la structure lui permet de stocker de l'énergie (généralement sous la forme de glucides) ou de l'eau.

Voir aussi